Riebicke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Riebicke (1878–1957), deutscher Fotograf
 Otto Riebicke (1889–1965), deutscher Publizist und Schriftsteller